Schleuderball bezeichnet:
 das Schleuderballspiel, eine Mannschaftssportart
 den Schleuderballwurf, eine Wurfsportart
 das Sportgerät Schleuderball, siehe Ball